TRR steht für:
 Technische Regeln zur Druckbehälterverordnung – Rohrleitungen, siehe Druckbehälterverordnung
 Total Recordable Rate, international anerkannte Unfallquote gemessen in TRC (Total Recordable Case, alle Arbeitsunfälle oberhalb der Ersten-Hilfe-Schwere) pro 1 Million Arbeitsstunden
 Traditionsbahn Radebeul, deutscher Eisenbahnverein
 Transportation Research Record, ein wissenschaftliches Journal zum Thema Transport, Verkehr und Logistik, veröffentlicht vom Transportation Research Board
 Transregio-Sonderforschungsbereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft
 Trusted Recursive Resolver, ein DNS-auflösender Server zur Nutzung von DNS-over-HTTPS
 China Bay Airport (IATA-Code), Flughafen von Trincomalee, Ostprovinz, Sri Lanka

trr steht für:
 Taushiro (ISO-639-3-Code), nahezu ausgestorbene unklassifizierte Sprache im peruanischen Amazonasbecken nahe der Grenze zu Ecuador

trr steht für:
 reverse recovery time, die Schaltzeit (auch Sperrverzögerungszeit oder Sperr-Erholzeit genannt) bei Gleichrichter- und Signaldioden.

Abkürzung